

Fumetto e animazione
Griffith – personaggio del manga e anime Berserk, trascritto anche come Grifis

Geografia
Isola Griffith – isola dell'arcipelago Windmill, Antartide
Griffith – città del Nuovo Galles del Sud, Australia
Griffith – città dell'Indiana, Stati Uniti d'America

Medicina
Esperimento di Griffith – studio sui batteri in grado di causare la polmonite

Onomastica
Griffith – variante del nome proprio di persona inglese Griffin

Persone
Alan Arnold Griffith – ingegnere britannico
Anastasia Griffith – attrice britannica
Andrew Griffith – dirigente d'azienda britannico
Andy Griffith – attore, compositore e cantante statunitense
Anthony Griffith – calciatore montserratiano
Aristide Griffith – calciatore italiano
Arthur Griffith – patriota e politico irlandese
Clark Griffith – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
Cliff Griffith – pilota automobilistico statunitense
Corinne Griffith – attrice statunitense
David Wark Griffith – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
Darrell Griffith – ex cestista statunitense
Edward Griffith – naturalista, zoologo e solicitor inglese
Edward H. Griffith – regista statunitense
Emile Griffith – pugile statunitense
Enrico Griffith – attivista e operaio italiano
Florence Griffith-Joyner – atleta statunitense
Frederick Griffith – biologo britannico
Giovanni Griffith – calciatore italiano
Gordon Griffith – attore statunitense
Howard Griffith – ex giocatore di football americano statunitense
Hugh Griffith – attore cinematografico britannico
James Griffith – attore statunitense
Janice Griffith – attrice pornografica statunitense
Justin Griffith – allenatore ed ex giocatore di football americano statunitense
Keith Griffith – allenatore di calcio ed ex calciatore barbadiano
Melanie Griffith – attrice statunitense
Morgan Griffith – politico statunitense
Nanci Griffith – cantautrice e chitarrista statunitense
Natalie Griffith – modella barbadiana
Nicola Griffith – scrittrice britannica naturalizzata statunitense
Rashard Griffith – ex cestista statunitense
Thomas Ian Griffith – attore statunitense
William Griffith – botanico britannico